Henley puede referirse a:

 Henley (Nueva Gales del Sur), Australia
 Henley (Nueva Zelanda)

Inglaterra:
 Henley, Suffolk
 Henley (Acton Scott), Shropshire
 Henley (Bitterley), Shropshire
 Henley (Box), Wiltshire
 Henley (Buttermere)
 Henley (Dorset)
 Henley (Gloucestershire)
 Henley (Somerset)
 Henley (Sussex Occidental)
 Henley-in-Arden, Warwickshire
 Henley-on-Thames, Oxfordshire